Selkirk může znamenat:
 Selkirk (Manitoba) — město v Manitobě v Kanadě
 Selkirk (Scottish Borders) — město v Scottish Borders ve Skotsku
 Selkirk Mountains — pohoří v Britské Kolumbii v Kanadě